O Ícone da Jornada Mundial da Juventude
A pintura de Nossa Senhora, sob o nome em latim de Salus Populi Romani.